

Petersburg (Alaska)
 Petersburg (Dakota du Nord)
 Petersburg (Illinois)
 Petersburg (Indiana)
 Petersburg (Iowa)
 Petersburg (Michigan)
 Petersburg (Nebraska), localité du comté de Boone dans le Nebraska,
 Petersburg (New York)
 Petersburg (Ohio)
 Petersburg (Pennsylvanie)
 Petersburg (Tennessee)
 Petersburg (Texas)
 Petersburg (Virginie)
 Petersburg (Virginie-Occidentale)
 East Petersburg, borough de Pennsylvanie.

Petersburg, hameau de la commune d'Ooststellingwerf, en Frise